Nom de naixement de Qassar, germà de Genguis Khan
 Nom alternatiu de Jotxi, fill gran de Genguis Khan